Aughton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Aughton (Lancaster) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Aughton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Aughton (West Lancashire) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Aughton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)